American Gothic bezeichnet:

 American Gothic, Gemälde von Grant Wood (1930)
 American Gothic (Album), Studioalbum von David Ackles (1972)
 American Gothic – Prinz der Finsternis, Fernsehserie von 1995/96
 American Gothic (Fernsehserie), Fernsehserie von 2016
 eine Musikrichtung, siehe Death-Rock